Харгис или Харджис () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Харгис, Билли Джеймс (1925—2004) — американский христианский евангелист, сторонник реставрационизма.
 Харгис, Ваден Бёрнс — действующий президент университета штата Оклахома с 10 марта 2008 года.
 Харгис, Денвер Дэвид (1921—1989) — американский политик, член Палаты представителей от Канзаса в 1959—1961 годах.
 Харгис, Гэри (род. 1956) — американский профессиональный бейсболист, сыгравший в 1979 году всего одну игру в МЛБ за клуб «Питтсбург Пайрэтс».
 Харгис, Джон (род. 1975) — американский пловец, чемпион Олимпийских игр 1996 года в Атланте в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием, а также тренер.
 Харгис, Джон (1920—1986) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБЛ и НБА в 1947—1951 годах.

Топоним 
 Харгис — невключённая территория в округе Джонсон в штате Кентукки.